Rödflammigt backfly (Parastichtis suspecta) är en fjärilsart som beskrevs av Hübner 1817. Rödflammigt backfly ingår i släktet Parastichtis och familjen nattflyn. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn